Storlands grundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storlands grundet, Nagu, Åboland, 
 Storlands grundet, Kimitoön, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar